SMS „Bellona” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine:
 SMS „Bellona” – fregata z lat 40. XIX wieku
 SMS „Bellona” – okręt liniowy, a później okręt pancerny SMS „Kaiser” z lat 50. XIX wieku, którego nazwę w 1902 roku zmieniono na „Bellona”

Zobacz też 
 HMS „Bellona” – nazwa brytyjskich okrętów
 „Bellone” – nazwa francuskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów